Bulurejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bulurejo, Kebumen, by, 
 Bulurejo, Giriwoyo, by, 
 Bulurejo, Bulukerto, by, 
 Bulurejo, Tuban, by, 
 Bulurejo, Gresik, by, 
 Bulurejo, Jombang, by, 
 Bulurejo, Banyuwangi, by, 
 Bulurejo, Lumajang, by, 
 Bulurejo, Yogyakarta, by, 
 Bulurejo, Klaten, by, 
 Bulurejo, Magelang, by, 
 Bulurejo, Nguntoronadi, by, 
 Bulurejo, Karanganyar, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar